

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Borzymy – część wsi Rutki-Głowice w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ciechanów
 Borzymy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Jadów 
 Borzymy – kolonia w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Grabowo
 Borzymy – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo 
 Borzymy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ełckim, w gminie Kalinowo